Тхин Чжо (также Тхин Чхо, Тхин Чо, , ; род. 20 июля 1946 года) — мьянманский писатель, учёный и политик. Президент Республики Союз Мьянма (2016—2018).

После выборов 2015 года, на которых победила партия Национальная лига за демократию, возглавляемая Аун Сан Су Чжи, стал кандидатом на пост президента ввиду законодательного ограничения, препятствующего Аун Сан Су Чжи занимать президентский пост.

15 марта 2016 года Ассамблея Союза избрала Тхин Чжо следующим президентом; он стал первым гражданским руководителем страны за более чем 50 лет.

Биография 
Родился в  округ Янгон, Британская Бирма (ныне Мьянма); сын учёного и писателя Миндувуна и Чжи Чжи.

Окончил  (тогда бывший частью ), получил диплом магистра со специализацией в статистике, преподавал. В 1970 году перешёл работать в университетский компьютерный центр, став там программистом и системным аналитиком. Позже получил образование в Институте информатики Лондонского университета (1971—1972) и  в США (1987).

Тхин Чжо занимался литературным творчеством под псевдонимом Дала Бан (ဒလဘန်း), написал книгу о своём отце.

Политическая карьера 
Тхин Чжо работал в  с конца 1970-х, в 1992 году ушёл в отставку в должности заместителя начальника отдела международных экономических отношений по причине усиления контроля военных.

Занимал позицию в руководящем составе Фонда До , матери Аун Сан Су Чжи.

10 марта 2016 Тхин Чжо был номинирован на пост вице-президента Мьянмы от партии НЛД. На следующий день 274 из 317 парламентариев нижней палаты проголосовали за его кандидатуру, а 15 марта 360 из 652 членов верхней палаты парламента отдали голоса за его президентство. 30 марта 2016 года вступил в должность.

21 марта 2018 года подал в отставку по состоянию здоровья.

Личная жизнь 
Тхин Чжо женат на , депутате палаты представителей и председательнице Комитета международных отношений парламента. Тесть Тхин Чжо —  — был одним из основателей партии Национальная лига за демократию.

Галерея

Примечания 

Выпускники Лондонского университета
Выпускники Международной школы бизнеса Хальта
Президенты Мьянмы
Бирманские писатели
Писатели Мьянмы